LLDB har flere betydninger:
 LLDB (debugger) – en software-debugger
 Specialstyrkerne i Vietnams hær () – en militærenhed i Vietnam